Western Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, część zatoki Dover Soi;
 Western Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, część zatoki Jeddore Harbour.